Miejscowości w USA:
 Hempstead – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Hempstead – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Hempstead – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Waller
Gminy w USA:
 Hempstead (ang. Hempstead Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hempstead (ang. Hempstead County) – w stanie Arkansas
W Wielkiej Brytanii:
 Hempstead – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Hempstead – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hempstead near Holt – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Hempstead near Stalham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)